El término dictadura argentina  puede referirse, en esta enciclopedia:

 A la dictadura de José Félix Uriburu (1930 - 1932);
 A la dictadura de la autodenominada Revolución del 43 (1943 - 1946);
 A la dictadura de la autodenominada Revolución Libertadora (1955 - 1958);
 A la dictadura de 1962-1963 (único caso en el que fue encabezada por un civil: José María Guido);
 A la dictadura de Juan Carlos Onganía y sus sucesores, autodenominada Revolución Argentina (1966 - 1973);
 A la dictadura cívico-militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976 - 1983).